Furushima ist der Familienname folgender Personen:

 Keito Furushima (* 1995), japanischer Fußballspieler
 Kiyoto Furushima (* 1968), japanischer Fußballspieler